Symulacja – przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu
 Symulacja (medycyna) – świadome udawanie choroby lub zaburzenia
 Symulacja (szkolenie) – psychologiczna technika szkoleniowa